Массари — фамилия. Носители:

 Массари, Бернардо (ок. 1290—1348) — калабрийский монах.
 Массари, Джорджо (1687—1766) — архитектор Венецианской республики.
 Массари, Леа (род. 1933) — итальянская актриса.
 Массари, Фрици (1882—1969) — австрийская певица оперетты.